Tsunami kan syfta på:
 Tsunami, en typ av vattenvåg
 Projekt 205 Tsunami, eller Osa-klass, en serie robotbåtar i sovjetiska flottan
 Satoshi Tsunami, en japansk tidigare fotbollsspelare
 Tsunami (berg- och dalbana), en före detta berg- och dalbana
 Tsunami (miniserie), en svensk miniserie för TV från 2020
 Yuta Tsunami, en japansk fotbollsspelare

Se även 
 Tsunamibanden
 Tsunamistenar
 Efter Tsunamin – barns berättelser från Asien och Sverige
 Indian Ocean Tsunami Memorial
 Minnesmärke över tsunamikatastrofen 2004
 :Kategori:Tsunamier

Japanska ord och uttryck